Michael Bach (1958-), violoncelliste et compositeur allemand ;
 Michael Bach (1960-), rameur américain.